

Codici 
 yon – codice ISO 639-3 della lingua yoggom

Letteratura 
 Yon – re di Guascogna ne I quattro figli di Aimone

Persone 
 Maria Maddalena Yon (1930-2019) – regista televisiva italiana
 Pietro Alessandro Yon (1886-1943) – pianista italiano naturalizzato statunitense
 Yon González (1986) – attore spagnolo
 Yŏn Kaesomun o Yeon Gaesomun (603-666) – militare coreano